Крессанса́к-е-Піссо́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 440 км на південь від Парижа, 105 км на схід від Бордо, 13 км на південь від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 100 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 242,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Крессансак-е-Піссо на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Крессансак-е-Піссо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь